Bamali peut désigner :
 le bamali, une langue bantoïde des Grassfields
 Bamali, un village de la commune de Ndop au Cameroun.